Уте́чино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области, входит в состав Афонинского сельсовета.

География 
Деревня находится в километре к западу от магистрали (напротив д. Ржавка), которая далее поднимается в гору вплоть до въезда в Афонино. С северо-запада к Утечино примыкают деревни Новопокровское и Анкудиновка.

Население

Галерея

Источник 

Населённые пункты Кстовского района